Farm Frites—Hartol (UCI код: FAR) — бывшая голландская профессиональная женская велокоманда. Командой руководил . Капитаном команды была его жена, Леонтин ван Морсел. Спонсорами команды выступали переработчик картофеля  и строительная компания Hartol. За шесть лет своего существования команда четыре раза входила в тройку лучших в мире.

С 2002 года к команде присоединилась специалист по классике, . Среди других известных велосипедисток команды — , , шведка  и немка Ханка Купфернагель, которая стала .

В период с 1996 по 2002 годы существовали также мужские велокоманды с тем же главным спонсором:  (1996—2000) и  (2001—2002).

Рейтинг UCI 

Эта таблица показывает положение команды в рейтинге Международного союза велосипедистов в конце сезона, а также лучшего гонщика в каждом сезоне.

Команда вышла на Женский мировой шоссейный кубок UCI в 1999 году. В таблице ниже представлены рейтинги команд в чемпионате, а также лучшие гонщики команды в личном зачёте.

Крупные победы

Международные соревнования 
Шоссейный велоспорт
  Олимпийские игры: 3
 Групповая гонка: 2000 (Леонтин ван Морсел)
 Раздельная гонка: 2000 и 2004 (Леонтин ван Морсел)
 Чемпионат мира: 1
 Раздельная гонка: 1999 (Леонтин ван Морсел)

Трековый велоспорт
  Олимпийские игры: 1
 Индивидуальная гонка преследования: 2000 (Леонтин ван Морсел)
 Чемпионат мира: 3
 Индивидуальная гонка преследования: 2001, 2002, 2003 (Леонтин ван Морсел)

Велокросс
 : 1 
 Элита: 2001 (Ханка Купфернагель)

Национальные чемпионаты 
Шоссейный велоспорт
   : 1
 Групповая гонка: 2004 ()
  Чемпионат Нидерландов: 9
 Групповая гонка: 1999 (Леонтин ван Морсел), 2001 (), 2002 (Аренда Гримберг), 2003 (), 2004 (Леонтин ван Морсел)
 Раздельная гонка: 1999, 2000, 2001, 2002 (Леонтин ван Морсел), 2004 ()

Трековый велоспорт
  : 8
 Индивидуальная гонка преследования: 1999, 2000, 2001, 2002 (Леонтин ван Морсел)
 Гонка по очкам: 1999, 2000, 2001, 2002 (Леонтин ван Морсел)

Велокросс
  : 2
 Элита: 2001 (), 2004 ()

Маунтинбайк
  : 1
 Кросс-кантри: 2004 ()

Гранд-туры 
 Джиро Донне
 Победа на этапе:
 2004: 1 ()

Кубок мира 
 Гран-при Кастилии и Леона: 2003 (), 2004 ()
 Примавера Роза: 2002 ()

Управление 
 возглавлял команду на протяжении всего времени её существования. Жан-Поль ван Поппель помогал ему, когда его жена входила в состав команды.

Спонсоры 
Основным спонсором команды являлся производитель чипсов . Строительная компания Hartol являлась вторичным спонсором.

Farm Frites—Hartol в 2004 году

Члены команды

Победы

Шоссе

Велокросс

Трек

Предыдущие сезоны

Примечания

Литература 
 
 
 

Бывшие велосипедные команды
Велоспорт в Нидерландах